Poile ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Poile (1924–2005), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 David Poile (* 1949), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Don Poile (* 1932), kanadischer Eishockeyspieler